Alzheimer puede referirse a:

 Enfermedad de Alzheimer, la forma más común de demencia.
 Alois Alzheimer, el neuropatólogo que caracterizó la enfermedad de Alzheimer
 Alzheimer (álbum), un álbum de Def Con Dos